Cryptostomaria är ett släkte av mossdjur. Cryptostomaria ingår i familjen Cellariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Cryptostomaria